Апулко има више значења:

 Апулко (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Апулко (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Апулко (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Апулко (Апулко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Апулко, Ранчо Апулко (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику